Daping Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daping (köping i Kina, Guizhou), 
 Daping Zhen (köping), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar